Дом телеграфа — памятник архитектуры местного значения в Нежине. Сейчас здесь размещается дом школьников и юношества.

История 
Изначально объект был внесён в «список памятников архитектуры вновь выявленных» под названием Телеграф.

Приказом Министерства культуры и туризма от 21.12.2012 № 1566 присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 10005-Чр под названием Телеграф.

Описание 
Дом построен в 1914 году помещиком Парпури. Является примером архитектуры классицизма начала 20 века, композиция которого выделяется строгой изысканностью, гармоничностью и симметрией.

После октября 1917 года в доме размещалась центральная почта, телефонная станция и телеграфа.

Каменный, 2-этажный, прямоугольный в плане дом с выступающим за красную линию ризалитом. Ризалит акцентирован четырёхколонным портиком, увенчанным треугольным фронтоном. Фасад расчленяет межэтажный (тяга) и завершает венчающий карниз. Украшен орнаментальной кирпичной кладкой — профилированным и простым кирпичом. Стены выложены из красного кирпича под расшивку швов придают зданию торжественности.

После Великой Отечественной войны здесь размещался дворец пионеров и школьников имени В. И. Ленина. Сейчас здесь размещается дом школьников и юношества.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 79 БОГУНА ІВАНА ВУЛИЦЯ
 СТРУКТУРА СЕГМЕНТУ НЕРУХОМИХ ПАМ’ЯТОК ПАМ’ЯТКОЄМНОГО СЕРЕДОВИЩА НІЖИНА С. Ю. Зозуля УДК [930/2](477.51)
 Будинок поміщика Парпури

Памятники архитектуры Нежина